Список цифровых синглов № 1 США 2007 года представляет собой список синглов, занимавших 1 место в 2007 году еженедельном хит-параде Hot Digital Songs, в который входят самые продаваемые синглы в США через Интернет. Хит-парад составляется журналом Billboard при помощи системы сбора данных Nielsen SoundScan.

См. также 
 2007 год в музыке
 Список альбомов электронной музыки №1 2007 года (Billboard)
 Список радио хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список танцевальных радио хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список танцевальных хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список рок-хитов №1 2007 года (Billboard)
 Список кантри-хитов № 1 2007 года

Примечания 

Чарты Billboard 2007 года
Списки цифровых синглов США
Списки хитов № 1 2007 года